Kireev (), oppure Kireeva (femminile; , plurale ) - è un cognome russo appartenente a una famiglia nobile.

Varianti 
Kireyev(a), Kiryeyev(a), Kireev(a).

Persone 
Alexej Kireev, bobbista russo
Andrei Kireev, calciatore russo
Anton Kireev, calciatore russo
Igor' Kireev, calciatore russo
Ivan Kireev, canoista uzbeko
Roman Kireev, ciclista kazako
Viktor Kireev, calciatore russo

Toponimi 
Kireev (Киреев), è un chutor russo dell'Oblivskij rajon nell'Oblast' di Rostov.
Kireeva (Киреева) è un fiume della Russia (oblast' di Tomsk e di Novosibirsk), affluente di destra dell'Ob'.

Note 

Cognomi russi
Famiglie russe